Medalja za hrabrost je lahko:
 Medalja za hrabrost Republike Slovenije
 Medalja za hrabrost (Slovenska vojska)